Богданов, Павел:
 Богданов, Павел Васильевич (1900—1950) — советский генерал-майор, коллаборационист.
 Богданов, Павел Михайлович (1871—1919) — русский библиотековед и библиограф.
 Богданов, Павел Михайлович (1901—1973) — генерал-лейтенант, начальник пожарной охраны МВД СССР.